Englandspiel, een Duitse operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook Operatie Noordpool genaamd
 Operasjon Arktis, een Noorse film uit 2014, in Nederland uitgekomen onder de naam Operatie Noordpool